Nylén är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Nylén 2 264
 Nyhlén 383
 Nylen 5
 Nyhlen 2
Totalt blir detta 2 654 personer.

Personer med efternamnet Nylén eller med varianter av detta namn 
 Alexandra Alm Nylén (född 1992), röstskådespelare
 Anna Maja Nylén (1912–1976), etnolog, dräkthistoriker
 Daniel Nyhlén (född 1975), chefredaktör, IT-entreprenör
 Emma Nylén (född 1977), keyboard- och gitarrspelare
 Erik Nylén (1918–2017), arkeolog, professors namn
 Erik Nylén (dalmålare)  (1881–1955), dalmålare och konstnär
 Henrik Nylén (1748–1821), präst
 Isak Nylén (född 1995), fotbollsspelare
 Karl-Erik Nylén (1930–2007), militär
 Lars Nylén (född 1947), jurist och ämbetsman
 Lasse Nylén (1950–2012), pastor, evangelist
 Leif Nylén (1939–2016), författare
 Lena Thunmark-Nylén (född 1943), arkeolog 
 Lena Nylén (född 1963), skådespelare och regissör
 Niclas Nylén (född 1966), fotbollsspelare
 Olof Nylén (1892–1978), öron-, näs- och halsläkare, professor
 Paul Nylén (1892–1976), kemist
 Paul Nylén (redaktör) (1870–1958), redaktör
 Pelle Nylén (född 1965), musiker och låtskrivare
 Susanne Nylén, journalist

Källor

Svenska efternamn